Koprowski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Koprowski (1940–2021), polnischer Ordensgeistlicher, Theologe und Rundfunkjournalist
 Hilary Koprowski (1916–2013), polnisch-amerikanischer Virologe und Immunologe
 Peter Paul Koprowski (* 1947), kanadischer Komponist, Pianist, Dirigent und Musikpädagoge polnischer Herkunft